North Cork (Kiesdistrict Parlement van het Verenigd Koninkrijk) - kiesdistrict in de periode 1885–1922
 Cork North (kiesdistrict in Ierland) - kiesdistrict in de periode 1923–1969